Camile Wray est un des personnages principaux de la série télévisée Stargate Universe, interprété par Ming-Na. Elle se retrouve malgré elle à bord du Destinée. En tant que représentante des civils et de la CIS, son point de vue pèsera face au Dr Nicholas Rush et au colonel Everett Young. Cependant, Wray, qui a eu l'impression qu'elle a été évacuée vers la Terre, est devenue furieuse quand elle a découvert que ce n'était pas le cas.



Biographie

2009 
Camile Wray est directrice des ressources humaines pour le compte de la CIS, lui permettant de connaître tous les membres du personnel, notamment ceux qui travaillent sur la base Icare. Elle connaît particulièrement le cas du lieutenant Tamara Johansen. Alors que la base est attaquée, elle est forcée d'évacuer en passant par la porte des étoiles. Pensant se retrouver sur Terre, elle découvre avec horreur que non seulement elle n'y est pas, mais qu'elle se trouve avec les évacués sur un vaisseau Ancien. Elle essaie de s'opposer à Nicholas Rush quand celui-ci dit à tout le monde que le général Jack O'Neill l'a placé responsable du groupe, mais sans succès. Alors qu'elle trie toutes les boîtes apportées, elle remarque que Ronald Greer a été mis en liberté, alors qu'il était en détention pour une bonne raison.

Évolution détaillée du personnage

1x01 - Air,  
Dans le mess des officiers de la base Icare, Camile Wray se trouve à table avec Eli Wallace, Chloe Armstrong et son père, le sénateur de Californie, en compagnie d'autres officiers, discutant au sujet du  chevron de la porte des étoiles.

Plus tard, Tamara Johansen se trouve dans le bureau de Camile Wray. Leur sujet de conversation est nébuleux, mais le colonel Everett Young est au courant.

Alors que la base Icare est attaquée, Camile évacue par la porte des étoiles, pensant arriver sur Terre, mais en fait, le Dr Nicholas Rush a appelé l'adresse à 9 chevrons de la base de données des Anciens, et se retrouve ainsi que tous les autres à bord d'un vaisseau spatial. Elle agrippe le lieutenant Matthew Scott et lui demande où ils se trouvent. Il lui répond qu'il n'a pas le temps d'expliquer et lui demande de dégager le chemin. Elle aide alors les gens à se relever. Plus tard, elle regarde Tamara Johansen essayer de soigner le colonel Young et les deux s'échangent des regards.

1x02 - Air,  
Nicholas Rush arrive dans la salle de la porte des étoiles du Destinée et explique avoir réussi à joindre le général O'Neill, grâce à une pierre de communication ancienne, et que ce dernier l'a nommé responsable. Camile Wray dit à Rush qu'elle ne reconnaît pas son autorité. Celui-ci ne l'écoute pas et continue comme si de rien n'était. Finalement, il lui dit d'aller dans des quartiers plus confortables et de rester là-bas jusqu'à ce qu'on lui demande de faire quelque chose d'utile. Wray répond qu'elle ne veut pas s'installer ici mais qu'elle veut rentrer. Rush lui répond que cela semble impossible. Wray lui dit alors qu'il n'a même pas essayé.

Plus tard, Camile Wray, le sergent Ronald Greer et d'autres personnes regroupent les différentes valises et boîtes apportées lors de l'évacuation afin de référencer le matériel qu'ils ont en leur possession. Wray remarque Greer et lui dit qu'il était normalement en détention pour une bonne raison. Greer répond que oui et demande à Wray si le colonel Young aurait dû le laisser là-bas. Wray répond non, bien entendu, mais qu'elle se demandait ce qu'il fallait faire maintenant de lui. Greer lui répond que ce ne sont pas ses affaires. Wray répond à Greer qu'ils verront bien. Greer, furieux, commence à se diriger vers elle mais Riley se met en travers et lui demande de s'arrêter.

Plus tard, elle voit avec surprise entrer le colonel Young dans la pièce en s'aidant d'une arme comme canne. Young annonce que le sénateur Alan Armstrong s'est sacrifié pour leur faire gagner du temps. Camile demande pour quoi faire. Young répond que tout d'abord, ils vont essayer de rappeler la Terre. Puis il demande à Camile de trouver les bonnes paroles et de positiver au maximum afin de redonner du courage à tous les réfugiés. Wray répond qu'elle peut le faire.

Notes 
Le personnage de Camile Wray est le premier personnage homosexuel officiel de la franchise Stargate.

Wray, Camile
Wray, Camile
Tau'ri
Lesbienne de fiction
Personnage LGBT de série télévisée

en:List of Stargate Universe characters#Camile Wray